Bupleurum breviradiatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, och fick sitt nu gällande namn av Richard von Wettstein. Bupleurum breviradiatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
breviradiatum